Kinder an die Macht ist der Titel von:

 Kinder an die Macht (Lied), Lied von Herbert Grönemeyer von 1986
 Kinder an die Macht (Film), US-amerikanische Filmkomödie von 2005